deel van Oost-Maarland, dorp in de gemeente Eijsden-Margraten
 Station Maarland, voormalig station aan de spoorlijn Maastricht-Luik